Kneip ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Kneip (* 1980), deutscher Degenfechter

 Hilde Kneip (1912–1985), deutsche Schauspielerin
 Jakob Kneip (1881–1958), deutscher Heimatdichter
 Johannes Maria Kneip (* 1995), deutscher Koch
 Markus Kneip (* 1956), deutscher General
 Matthias Kneip (* 1969), deutscher Schriftsteller
 Monika Kneip (* 1952), deutsche Tischtennisspielerin
 Otto Kneip (1892–1941), deutscher Maler und Grafiker, Schullehrer, Turner und Opfer des Holocaust
 Richard F. Kneip (1933–1987), US-amerikanischer Politiker und von 1971 bis 1978 Gouverneur von South Dakota
 Rudolf Kneip (1899–1986), deutscher Pädagoge, Schulmeister sowie Alumnatsinspektor in Eutin, Danzig und Ottingen 

Kneip ist im Mittelhochdeutschen auch die Bezeichnung für Messer, auch Kneibchen bzw. Kneipchen genannt
 

Siehe auch:

 Kneib
 Kneipp